Vaud (kanton), een kanton in Zwitserland
 Le Vaud, een gemeente in Zwitserland